Pierwsze zawody Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 w odbyły się w norweskim Lillehammer. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrała Francuzka Julia Clair. W konkursie indywidualnym rozegranym 4 grudnia zwyciężyła Japonka Sara Takanashi, na drugim miejscu uplasowała się Słowenka Maja Vtič a na trzecim Maren Lundby z Norwegii. W kwalifikacjach wystartowały dwie Polki Magdalena Pałasz i Kinga Rajda, która uzyskała kwalifikację do konkursu indywidualnego. Ostatecznie w konkursie indywidualnym Kinga Rajda uplasowała się na 36 pozycji i nie uzyskała awansu do rundy finałowej a co za tym idzie nie otrzymała punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Lillehammer był Robert Selbekk-Hansen, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym został Mika Jukkara, natomiast jego asystentem – Thomas Klauser.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursie w Lillehammer

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Lillehammer
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
2015 w Norwegii